Kuga steht für:

 Ford Kuga, ein Pkw-Modell des Automobilherstellers Ford (s. auch: Cougar)
 kontrollierter Umgang mit Gewalt und Aggression in psychiatrischen Kliniken, zentralen Notaufnahmestationen oder Einrichtungen der Jugend-, Alten- und Behindertenhilfe (www.kuga.de).
Kuga ist der Familienname folgender Personen:

 Kuga Katsunan (1857–1907), japanischer Journalist
 Michio Kuga (1928–1990), japanischer Mathematiker
 Yoshiko Kuga (* 1931), japanische Schauspielerin